Beltrania är ett släkte av svampar. Beltrania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Beltrania